Griselles puede referirse a: 

 Griselles, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Griselles, comuna francesa situada en Loiret.